— ранобэ, написанное Дзёги Сираиси с иллюстрациями Azure. SB Creative опубликовали 10 томов с 14 апреля 2016 года под своим импринтом GA Novel.

История была адаптирована в виде манги с иллюстрациями Ицуки Нанао, что выходит в цифровом журнале Manga UP! издательства Square Enix с 2018 года. Позже она была выпущена в виде одного тома. Со 2 октября по 18 декабря 2020 года проводилась премьерная трансляция аниме-сериала, созданного студией C2C.

Сюжет 
Впечатлённая историями о Нике, ведьме, которая путешествовала по миру, Элейна стремиться повторить её путь. Её решение и стремление к становлению ведьмы помогает стать самой юной ученицей, которая успешно сдала магический экзамен. Однако, при попытке Элейны найти ведьму, которая продолжит обучать её и выдаст звание ведьмы, она получает постоянные отказы из-за её необыкновенного таланта. По итогу она находит «Ведьму звёздной пыли» Фрэн, что принимает Элейну в ученики. После получения титула «Ведьмы пепла», Элейна начинает её захватывающее приключение по миру, по пути она посещает различные места и знакомится с большим количеством людей.

Персонажи 

Сэйю: Каэдэ Хонда
Главная героиня, странствующая юная ведьма. Будучи ещё маленькой, Элейна была очарована серией книг «Приключение Ники», которая представляет собой сборник коротких историй, повествующих о приключениях ведьмы Ники по всему миру.

Сэйю: Кана Ханадзава
Более известна как «Ведьма звёздной пыли». Она является наставником Элейны из далёких земель. За её непринужденным отношением кроется невероятно могущественная и знатная ведьма. Самое важное, чему она научила Элейну, — это постоять за себя, а не просто терпеть плохое обращение в надежде, что всё получится. Она вместе с Шейлой была ученицей Ники.

Сэйю: Томоё Куросава
Ученица ведьмы из восточной страны. Полагаясь на поддержку других, она тайно украла ведьмовскую брошь Элейны, а затем предложила ей убежище, пытаясь заставить её остаться с ней. Тем не менее, Элейна, в конце концов, догадалась об этом. Позже она также становится полноценной ведьмой, принимая титул «Ведьма угля», чтобы её титул был максимально схож с титулом Элейны, и начинает работать под руководством Шейлы в Объединенной ассоциации магов.

Сэйю: Ёко Хикаса
Известна как «Ведьма ночи». Она является членом Объединенной ассоциации магов, которая расследует неправомерное использование магии, а также наставником Сайи и Мины. Она вместе с Фрэн была ученицей Ники.

Сэйю: Минами Таканаши
Младшая сестра Сайи. Хоть она и кажется суровой и отстраненной, на самом деле у нее есть сестринский комплекс. Она была отделена от Сайи, когда начала работать под руководством Шейлы в Объединенной ассоциации магов, став полноценной ведьмой, когда Сая еще была ученицей. Она завидует близости Элейны и Сайи.

Медиа

Ранобэ 
История была написана Дзёги Сираиси и изначально опубликована на сервисе Amazon Kindle в 2014 году, но продажи у неё были низкие. Сираиси начал рекламировать её на доске VIP 2channel и привлек внимание. С этого момента издатель SB Creative начал издавать ранобэ под своим импринтом GA Novel в апреле 2016 года с иллюстрациями Azure.

Манга 
Адаптация в виде манги с иллюстрациями Ицуки Нанао начала выходить в ноябре 2018 года в приложении для смартфонов и на сайте Manga UP! издательства Square Enix, которое опубликовало первый том серии в апреле 2019 года.

Аниме 
Об экранизации в виде аниме-сериала было объявлено в прямом эфире для события GA Fes 2019 19 октября 2019 года. Сериал создавался на студии C2C под контролем режиссёра Тосиюки Кубооки по сценарию Кадзуюки Фудэясу, за дизайн персонажей отвечал Такэси Ода. Завершающую композицию в сериале Haiiro no Saga исполнила ChouCho. Премьера сериала состоялась 2 октября 2020 года.

Критика 
Ранобэ заняло 9 место в 2018 году в ежегодном гайде Kono Light Novel ga Sugoi! издательства Takarajimasha в категории танкобон. В 2019 году оно заняло уже 6 место, как и в 2020.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
 В базах данных

C2C (студия)